Hirsh - nome proprio di persona maschile
David Julian Hirsh (1973) – attore canadese
Hallee Hirsh (1987) – attrice statunitense
Paul Hirsh (...) – tastierista ed autore britannico